Флеча () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флеча, Леандро (род. 1997) — парагвайский футболист, нападающий клуба «Либертад».
 Флеча, Хуан Антонио (род. 1977) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.

См. также 
 Матео Флеча Старший (1481—1553) — композитор эпохи Возрождения из Арагона, более всего известный своими энсаладами.